Активатор — речовина, що підсилює дію каталізаторів.
 У біохімії — речовина, додавання якої в систему, де діє фермент чи інший каталізатор, збільшує його каталітичну активність. Сама речовина в реакції не витрачається.
 У хімічній кінетиці — каталізатор, який витрачається в реакції.
 У загальній хімії — агент, здатний викликати перехід реагентів у активований стан.
 В екологічній хімії — речовина, додавання якої до пестициду збільшує його активність.
 Флотаційний активатор — реагент, що застосовується для вибіркового посилення флотаційної здатності мінералів в умовах флотації.
 Активатор (генетика) — фактор транскрипції, який регулює один або більше генів.

Посилання
Активатор  // ВУЕ

Хімічні речовини
Каталіз
Флотація